Колом'є́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 9 км на захід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 14361 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 33875,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Колом'є 
 Колом'є на сайті французького Національного інституту географії
 Колом'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Колом'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Колом'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Колом'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна